Karate Kid – seria filmów.

 Karate Kid – amerykański film przygodowy z 1984 roku, w reżyserii Johna G. Avildsena
 Karate Kid II – amerykański film przygodowy z 1986 roku, w reżyserii Johna G. Avildsena, sequel filmu Karate Kid
 Karate Kid III – amerykański film przygodowy z 1989 roku, w reżyserii Johna G. Avildsena, sequel filmu Karate Kid II
 Karate Kid IV: Mistrz i uczennica – amerykański film przygodowy z 1994 roku, w reżyserii Christophera Caina, sequel filmu Karate Kid III
 Karate Kid – amerykańsko-chiński film przygodowy z 2010 roku, w reżyserii Haralda Zwarta, remake filmu z 1984 roku

Serie filmowe